Maremmana bezeichnet

 ein weibliches Lebewesen aus der italienischen Landschaft Maremma
 eine Art des Reitsattels
 Maremmaner Rind, Rasse des Hausrinds

Siehe auch:
 Maremmano
 Maremmaner Hirtenhund